De Amerikaans scheikundige Elias James Corey
 Een Nederlands zangeres; zie Corey (zangeres)
 Amerikaanse staalmagnaat William Ellis Corey